AOM est un sigle qui peut désigner :

 AOM French Airlines, une entreprise ;
 Alliance for Open Media, une association ;
 Age of Mythology, un jeu vidéo ;
 Acousto-optic modulator (en français, modulateur acousto-optique) ;
 Autorité organisatrice de la mobilité.